Улица Колосковых () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Николая Василенко до тупика, исторически сложившаяся местность (район) Холодные Яры.

Примыкает улица Северянская.

История 
Улица Дудукало была проложена в начале 20 века и застроена индивидуальными домами.

В 1927 году улица Дудукало переименована на улица Будённого — в честь маршала Советского Союза, трижды Героя Советского Союза Семёна Михайловича Будённого. 

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь советских учёных, уроженцев Чернигова Александа Ивановича Колоскова и его сына Юрия Александровича Колоскова, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Улица проложена в северном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Есть проезд к улице Ватутина.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 95 БУДЬОННОГО ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова